Rzut młotem kobiet – jedna z konkurencji technicznych rozgrywanych podczas lekkoatletycznych mistrzostw świata na Stadionie Olimpijskim w Londynie.

Rywalizacja zaliczana jest do IAAF Hammer Throw Challenge.

Terminarz

Rekordy 
Tabela prezentuje rekord świata, rekordy poszczególnych kontynentów, mistrzostw świata, a także najlepszy rezultat na świecie w sezonie 2017 przed rozpoczęciem mistrzostw.

Minima kwalifikacyjne 
Aby zakwalifikować się do mistrzostw, należało wypełnić minimum kwalifikacyjne wynoszące 71,00 m (uzyskane w okresie od 1 października 2016 do 23 lipca 2017).

Rezultaty

Eliminacje 
Awans: 71,50 (Q) lub 12 najlepszych rezultatów (q).

Finał

Przypisy 

Rzut młotem kobiet